Distrito 6 o distrito VI puede hacer referencia a: 

 En 
 el distrito 6 de Badalona.
 el distrito 6 de Baracaldo.
 el distrito 6 de Barcelona.
 el distrito 6 de Bilbao.
 el distrito 6 de Hospitalet de Llobregat.
 el distrito 6 de Madrid.
 el distrito 6 de Málaga.
 el distrito 6 de Mataró.
 el distrito 6 de Sabadell.
 el distrito 6 de Tarrasa.
 el distrito 6 de Valencia.

En otros países
 el distrito VI de Budapest, Hungría.
 el distrito 6 de Düsseldorf, Alemania.
 el distrito 6 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el VI Distrito de París, Francia.
 el distrito 6 de Zúrich, Suiza.